Александр Васильевич Лавров (род. 13 августа 1962) — советский и российский , , , , , саунд- и . Автор и продюсер более 20 альбомов поп-музыки, рок-музыки, классической, джазовой, фольклорной музыки. Дирижировал свыше 30 симфоническими оркестрами более чем в 50 городах.

Биография 
Родился в 1962 году. Учился по классу музыкальной композиции и аранжировки у Юрия Маркина и Родиона Щедрина.

В 1981—1983 годах Лавров писал музыку к спектаклям студенческого театра М. Задорного, Четверкина в ДК МАИ Ритмы Рима. В этот же период написана музыка к спектаклям театра «Глобус» Елены Озерцовой «Свадьба» и «Кто там за дверью?».

С 1982 по 1986 год Лавров как клавишник переиграл со многими ведущими джазовыми музыкантами СССР. В это же время выступал с сольными концертами, работал в немецком и финском посольствах со своим джазовым ансамблем. Написал джазовую обработку 1-й сонаты Родиона Щедрина, которая была высоко оценена автором.

В 1985 году выступал на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве.

В 1986 году выступил в качестве аранжировщика народных песен на последнем (экспериментальном) альбоме Кола Бельды «Белый остров».

В 1998 году Лавров на свою музыку подготовил инструментальную программу «Полёт журавля» с известными джазовыми музыкантами Москвы.

В 2002 году назначен главным дирижёром оркестра «Глобалис».  

В 2004 году в рок-обработке Лаврова был поставлен балет Андрея Петрова «Сотворение мира» в постановке Н. Касаткиной и В. Васильева. Премьера прошла в Кремлёвском дворце съездов: 

В 2005 году Лавров представлял Россию на Всемирной выставке «Экспо-2005» в Нагое (Япония) с программой оперных шлягеров в собственной обработке. Следующие два года прошли под знаком проекта «Эпоха Трубадуров», в котором оперные звезды исполняли программы из оперных арий и авторской неоклассической музыки Лаврова в современном рок-звучании.

В 2009 году на международном фестивале в Мидеме Канны Лавров представлял программу группы «Че» (солистка Вика Черенцова).

Среди работ Лаврова — шоу-балет «Вавилон» в постановке А. Пряникова, транслировавшийся по телевидению в Германии.

В 1996 году был выпущен CD «Вавилон», музыка в котором представляет собой синтез фольклора и различных течений современной музыки.

В 2002—2003 годах создана «Белая симфония» (до сих пор не исполнена), в 2010 году — струнные септеты.

Творческое сотрудничество 
 Кола Бельды — «Белый остров», 1986 год. Песни из альбома прозвучали на ежегодном фестивале газеты L’Humanité в Париже
 Группа «Обряд» — альбомы «Сладкая Вера», 1991 г. и «Cosmic Forces», 1992 год. Лавров, бывший композитором и аранжировщиком группы, выстроил для неё нестандартную музыкальную систему, основанную на русских знаменных распевах XII века.
 Николай Носков — альбом «Mother Russia», 1992 год; альбом «Дышу Тишиной», 2000 год. Альбом «Дышу Тишиной» записан с академическим камерным оркестром. Презентация состоялась в Кремлёвском Дворце Съездов 10 октября 2000 года.
 Ирина Мусаэлян — «Арии из опер», 1994 год; CD «Аве Мария, Аве… (Серебряные кольца для Марии)», 1995 год. На материале второго альбома подготовлен спектакль «Ave Maria» в жанре музыкальной мистерии, где главными исполнителями были певица Ирина Мусаэлян и сам Лавров. Спектакль был поставлен режиссёром Ваге Шахвердяном к 1700-летию принятия Арменией христианства и впервые был показан в Ереване в ноябре 1996 года. Высокую оценку спектаклю дали Президент Армении Л. Тер-Петросян и Католикос всех армян Гарегин I. В 1997 году спектакль прошёл в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге. В марте-апреле 1998 года демонстрировался в Боготе (Колумбия) на VI Театральном Фестивале. Спектакль также входил в программу III Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова (Москва, 1998 год).
 И. Александра — альбом «13», 1997 год. Альбом, где принимали участие многие лучшие рок музыканты. Александр Лавров — аранжировщик, продюсер
 Алсу — «Летящая над облаками» («Трилогия»), 2002 год. Лавров готовил эту программу с оркестром Suono di Vita. Концерт состоялся 8 ноября 2002 года в зале имени П. И. Чайковского
 «Александр Бар и ИNO оркестр» — альбом «Другой мир», 2009 год
 Гитарист Александр Кутейников — альбом «Эклектика», 2011 год
 Игорь Ламзин — музыкальный проект «Contra-J», 2012 год. Выход альбома «Red Fire Machine», видеосъёмка — интервью в автосалоне «Авилон. Мерседес-Бенц». Обозреватель журнала Rockcor Дмитрий Климов пишет: 
 Телережиссёр Сония Белова. Александр Лавров — продюсер её программы «Уроки музыки» на Первом образовательном канале, 2014—2015.

Студия звукозаписи 
Александр Лавров записывает музыку в собственной студии «29», оборудованной уникальным раритетным оборудованием: большинство электронных инструментов и приборов студии выпущены до первой половины 90-х годов, когда, по словам самого Лаврова, звучание стало «мыльным».

А.В. Лавров известен своей многолетней педагогической деятельностью  по классу клавишных инструментов, композиции и джазовой импровизации.

Награды и достижения 

 В 1980 году джаз-рок группа под управлением Александра Лаврова заняла 1-е место на Всесоюзном фестивале эстрадной и джазовой музыки
 Лауреат всероссийских и международных джазовых фестивалей
 Лауреат Государственной премии Армении им. Гаспаряна
 Лауреат Театральной премии Колумбии
 В 1999 году, по интернет-опросу газеты «Известия» Александр Лавров признан лучшим джазовым музыкантом года

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Рок-академии «Москворечье»
 http://www.contra-j.ru
 https://web.archive.org/web/20110307204834/http://www.globalis.ru/conductors.php?d=lavrov
 http://alexandrlavrov.narod.ru/
 https://web.archive.org/web/20130602075212/http://lavromus.com/
 https://web.archive.org/web/20130608230133/http://lavrofffilms.com/
 http://video.yandex.ru/#search?text=contra-j%20видео&where=all&id=50330406-03-12

Аранжировщики по алфавиту